Siikaniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Siikaniemi (ö, lat 64,15, long 29,30), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 
 Siikaniemi (ö, lat 64,78, long 29,19), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar